Eric Bell – calciatore inglese
Eric Bell – musicista nordirlandese, chitarrista dei Thin Lizzy
Eric Temple Bell – matematico e scrittore scozzese